Däscher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Däscher (* 1927), Schweizer Skispringer
 Hans Däscher (* 1930), Schweizer Skispringer

Siehe auch:
 Descher